Тремелуа́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Ренна, 9 км на північний захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року Тремелуар було приєднано до муніципалітету Пордік.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 277 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 789,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тремелуар на сайті французького Національного інституту географії
 Тремелуар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тремелуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор